Мосиле (Мусиле или Моселе) — армянский знатный род в Византии. Греческий патроним название рода происходит от армянского имени Мушел (Мушег). В VIII—X веках из рода Мосиле вышел ряд выдающихся полководцев и флотоводцев. В X веке Василий II в одной из своих новелл отмечал, что в его время династия Мосиле сильно обеднела. Находились в родстве с другим армянским родом Кринитов.

Видные представители 
 Алексей Моселе (:en:Alexios Mosele (general)) — византийский генерал при императоре Константине VI
 Алексей Моселе (:en:Alexios Mosele (Caesar)) — византийский генерал, ставший по воле императора Феофила наследником престола
 Алексей Моселе — византийский адмирал при императоре Романе Лакапине

Примечания 

Династии средневековой Европы
История Армении
Армянские династии Византии